Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Assente
 Zina Garrison (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Barbara Paulus (semifinali)
 Gretchen Magers (primo turno)
 Raffaella Reggi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1990